Кубок шести наций 2019 (, по спонсорским причинам носил название Guinness Six Nations) — 20-й по счёту Кубок шести наций (125-й, если считать с Кубком домашних наций и Кубком пяти наций), ежегодный турнир по регби-15, в котором участвовали национальные команды Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии.

Победителем турнира впервые с 2013 года стала сборная команда Уэльса. Кроме того, впервые с 2012 валлийцам удалось выиграть и большой шлем за победу над всеми соперниками.

Участники

Результаты

Турнирная таблица 

Правила начисления очков
 За победу давалось 4 очка;
 За ничью давалось 2 очка;
 Бонусное очко давалось в случае, если команда в матче занесла четыре попытки и более или в случае, если команда проиграла с разницей в семь очков или менее. В случае, если команда проиграла с разницей в 7 очков или менее и занесла больше четырёх попыток, она получала два бонусных очка;
 Три бонусных очка давались команде, которая сумела обыграть всех пятерых соперников (получила большой шлем).
 Дополнительные показатели при равенстве очков:
 В случае, если количество очков у двух или нескольких команд одинаково, победителем считается команда, у которой лучше разница между заработанными и проигранными очками;
 В случае, если первый показатель является равным, победителем считается команда, занёсшая больше попыток;
 В случае, если второй показатель также является равным, обладателем Кубка становятся все команды, подходящие под указанные критерии.

1-я неделя 

Факты:
 Блэр Кингхорн стал первым за 30 лет игроком сборной Шотландии, сделавшим хет-трик в Кубке шести наций;
 Капитан сборной Италии Серджо Париссе в 66-й раз сыграл в Кубке шести наций, тем самым обогнав предыдущего лидера по этому показателю ирландца Брайана О’Дрисколла.

Факты:
 Для сборной Ирландии это было первое домашнее поражение за 12 матчей;
 Сборная Англии выиграла Приз Миллениума впервые с 2016 года.

2-я неделя 

Факты:
 Сборная Уэльса победила в 11 матчах подряд. Это стало повторением их рекордной серии 1907—1910 годов.

3-я неделя 

Факты:
 Сборная Франции впервые в своей истории выиграла Кубок Старинного союза.

4-я неделя 

Факты:
 Сборная Уэльса сохранила за собой Кубок Додди Уэйра.

5-я неделя 

Факты:
 Сборная Франции сохранила за собой Приз Джузеппе Гарибальди.

Факты:
 Сборная Уэльса выиграла 12-й в своей истории большой шлем.

Факты:
 Сборная Шотландии отыгралась со счёта 0:31.

Статистика 

Бомбардиры по очкам

Бомбардиры по попыткам

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт турнира,,

Кубок шести наций
2019 год в регби